Niemcy:
 Heimbach – miasto w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Düren
 Heimbach – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Birkenfeld
 Heimbach – rzeka, dopływ Renu

Osoby:
 Gustav ernst Heimbach – niemiecki prawnik
 Wolfgang Heimbach – niemiecki malarz

Zobacz też:
 Heimbach Gruppe